Mediterranean Style House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mediterranean Style House (124 Walnut, Nogales, Arizona), ID-Nr. 85001862
 Mediterranean Style House (116 Walnut, Nogales, Arizona), ID-Nr. 85001863